Idealismo (en cuanto homonimia) hace referencia a varios artículos:

Filosofía
Idealismo, en filosofía es una corriente de pensamiento que afirma la preeminencia de las formas abstractas y de las representaciones mentales por sobre la realidad material.
 Idealismo alemán es la etiqueta genérica que se usa para señalar a cierto grupo de filósofos seguidores del pensamiento y obra de Immanuel Kant.
 Idealismo trascendental, concepción epistemológica y metafísica propuesta por el filósofo prusiano Immanuel Kant.
 Idealismo objetivo en metafísica, acepta el realismo (la idea de que los objetos materiales realmente existen) pero rechaza el naturalismo (según el cual la mente y los valores espirituales surgieron con base en cosas materiales).
Idealismo platónico o realismo platónico, una filosofía que sostiene la idea de realismo acerca de la existencia de universales según el filósofo griego Platón.

Artes
 Idealismo artístico, busca la representación fiel de la realidad (mimesis)
 Idealismo mágico, en literatura, movimiento que se define como "poner la magia al servicio de las emociones"